En la mitología griega, Hipso puede referirse a los siguientes personajes:

 Hipso, príncipe arcadio, hijo de Licaón.
 Hipso, la esposa de Hiperasio y madre por tanto de los héroes Asterio, Deucalión, Anfión y Asterión, que participaron en la expedición de los argonautas.